«Tell Me You Love Me» — шостий студійний альбом американської поп-співачки Демі Ловато. Альбом вийшов 29 вересня 2017.

Список композицій

Чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки 

Альбоми Демі Ловато
Альбоми Hollywood Records
Альбоми Island Records
Альбоми Safehouse Records